Septum (, ‚Zaun‘; Plural: Septa oder Septen) steht für:

In der Medizin
 Muskelseptum, Bindegewebsraum zwischen den Skelettmuskeln, siehe Faszie
 Septum cordis, die Scheidewand zwischen den Herzhälften; siehe Herz
 Septum interalveolare, die Zwischenwand zweier benachbarter Lungenbläschen
 Septum interfrontale, trennt die paarigen Stirnhöhle
 Septum interradiculare, der Knochen zwischen den Wurzelspitzen von Zähnen
 Septum nasi, die Nasenscheidewand
 Septum medianum dorsale, das mittlere Septum und das Septum dorsale sind Einziehungen im Rückenmark
 Septum orbitale, verschließt die Augenhöhle, siehe Augenlid
 Septum pellucidum, eine Trennwand zwischen Hirnventrikeln im Gehirn 
 Septum rectovaginale, eine bindegewebige Trennwand zwischen der Scheide und Mastdarm, siehe Rektozele
 Septum transversum, einer der embryonalen Vorläufer des Zwerchfells

Bei Reptilien und Vögeln
 Septum horizontale, Bindegewebsmembran bei Vögeln unter der Lunge, siehe Luftsack (Vogel) 
 Septum obliquum, Bindegewebsmembran bei Vögeln, siehe Luftsack (Vogel)

In der Morphologie bei Wirbellosen:
 Scheidewände im Gastralraum von Korallen, auf dem Korallit der Steinkorallen. Septen werden meist nur noch die harten, kalkigen Scheidewände des Korallenkelchs genannt (auch Sklerosepten). Die nicht verkalkten Mesenterien wurden früher Sarcosepten (auch Sarkosepten) genannt.
 Kammerscheidewand im Gehäuse von Kopffüßern, siehe Phragmokon
 Septum (dorsales Septum oder Medianseptum): Scheidewand im verkalkten Gehäuse der Armfüßer (Brachiopoda).
 bei Hufeisenwürmern trennt das Septum das Metacoel vom Mesocoel  
 Bei manchen Schnecken, die ihre Gehäusespitze abwerfen, wird die entstandene Öffnung durch ein queres Septum verschlossen
 bei den Annelida (Ringelwürmer - Regenwürmer) Septen, die von den sich gegenseitig anliegenden Wänden aufeinander folgender Coelomsäcke gebildet werden
 bei Moostierchen meist nichtzellige Verbindungsstege zwischen benachbarten Ästen fenestrater Zoaria (Kolonien von Zooiden)
 bei einigen Graptolithen Peridermstränge zwischen benachbarten Ästen von dendroiden (verzweigten, verästelten) Kolonien

In der Botanik
 echte Scheidewand in coenokarpen Gynoeceen, siehe Fruchtknoten 
 Scheidewand des Replums bei Kapselfrüchten, siehe Schote (Frucht)

In der Mykologie
 Trennwand zwischen den Hyphenkompartimenten, siehe Septum (Mykologie)

In der Technik:
 Abdichtung in der Gaschromatographie, siehe On-Column-Injektion
 Metallplatte im Hohlleiter einer Polarisationsweiche, siehe Orthomode Transducer#Septum bzw. Branching

Sonstiges:
Septum-Piercing, ein Piercing durch das Bindegewebe unterhalb des Nasenscheidewandknorpels

Siehe auch: